Robert Smith
 Robert Smith (1689–1768) angol matematikus
 Robert Smith (1757–1842) amerikai politikus, külügyminiszter
 Robert Smith (1959) angol énekes, gitáros és dalszerző
 Robert Smith (1961) brit díjugrató, olimpikon
 Robert Smith angol labdarúgóedző
Bob Smith
 Bob Smith (1941) amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok szenátora (New Hampshire, 1991–2003)
 Bob Smith (1958–2018) amerikai komikus, író
hasonló nevűek
 Robert Angus Smith (1817–1884) skót kémikus